Farnborough – città dell'Hampshire
Farnborough – villaggio del Berkshire
Farnborough – villaggio del Warwickshire
Farnborough – zona di Londra